Бокарёв — русская фамилия; имеет женскую форму Бокарёва.

Известные носители 
 Бокарёв, Анатолий Алексеевич (1910—1941) — советский лингвист.
 
 Бокарёв, Евгений Алексеевич (1904—1971) — советский лингвист, исследователь эсперанто и дагестанских языков.
 Бокарёв, Юрий Павлович (1947—2018) — советский и российский историк.

 Бокарёва, Зинаида Алексеевна (1916—1993) — советская артистка, режиссёр.

См. также 
 Бокарев

Примечания